Itaju kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Itaju (ort), São Paulo, 
 Itaju (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar